Щелкун медный () — вид щелкунов из подсемейства Prosterninae.

Экология 
Медный щелкун достигает 11—16 мм в длину. Время лёта жука май—июль.

Экология и местообитания 
Жуки предпочитают луга или болотистую местность. Личинка развивается в почве и питается растительной пищей (травянистыми растениями, молодыми деревцами и зерновыми культурами, например овёс и ячмень)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Медный гребнеусый щелкун Ctenicera cuprea (F., 1781) - фотография Г.Ш.Лафера

Медный
Животные, описанные в 1781 году